Małgorzata Maślanka-Krajewska (ur. 26 września 1970 w Krakowie) – polska aktorka filmowa, telewizyjna, teatralna i dubbingowa.

Życiorys 
W 1993 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, lecz dyplom otrzymała rok później.

Jej mężem był aktor Artur Krajewski.

Filmografia

Filmy 
 1999: Przygody dobrego wojaka Szwejka
 2009: Historia Kowalskich – Obuchiewiczowa
 2016: Smoleńsk – żona technika jaka

Gościnnie 
 1997–: Klan – matka Patryka
 1999–2005: Lokatorzy – Iza
 2000–: M jak miłość – księgowa
 2003–: Na Wspólnej –
 matka ucznia,
 pielęgniarka
 2007–2009: Tylko miłość – urzędniczka
 2008–2013: Czas honoru – kobieta
 2008–: Ojciec Mateusz –
 sąsiadka Gajany (odcinek 20),
 mieszkanka Sandomierza (odcinki 28 i 43),
 policjantka (odcinek 81),
 Wiesława Sieniawska (odcinek 208)
 2009–2010: Siostry – Krystyna Słowik
 2009–2010: Sprawiedliwi – siostra Melania
 2010–: Blondynka – „Bomboniera”
 2009–: N1ckola – Baśka
 2011–2013: Przepis na życie – sprzedawczyni
 2011: Linia życia – matka Martyny Gawlik
 2012–: Przyjaciółki – klientka na straganie
 2012–2014: Na krawędzi – matka
 2012–2014: Lekarze – Kotowiczowa
 2012–2015: Prawo Agaty – Grażyna stasiak
 2014–: O mnie się nie martw – Łucja
 2016–: Na noże – żona Leszka
 2016: Szpital dziecięcy – matka Mateusza, pacjenta z zachłystowym zapaleniem płuc (odcinek 5)
 2017–: Mecenas Lena Barska – Beata Dziedzic
 2017–: Diagnoza – matka Zuzy
 2017–: Belle Epoque – wójtowa

Dubbing 
 1997–2002: Pokémon –
 Oficer Jenny (odc. 2–195),
 Lily (odc. 7, 61),
 Giselle (odc. 9),
 Matka Sabriny (odc. 24),
 Dziewczynka z Yas (odc. 42),
 Sędzia (odc. 135)
 1998: Pokémon: Film pierwszy – oficer Jenny
 1999: Pokémon 2: Uwierz w swoją siłę – oficer Jenny
 2000: Pokémon 3: Zaklęcie Unown – oficer Jenny

Linki zewnętrzne 
 
 

Urodzeni w 1970
Polskie aktorki filmowe
Polskie aktorki telewizyjne
Polskie aktorki teatralne
Polskie aktorki dubbingowe
Ludzie urodzeni w Krakowie